Михаил Саулович (Шмуель-Михель Шаул-Фалкович) Коган (, Витебск — 24 апреля 1942, Ленинград) — советский шахматный историк и литератор. Автор многочисленных статей и книг по истории шахмат в СССР. Восстановил ранние этапы биографии М. Чигорина, предпринял первую попытку собрать материалы о шахматных увлечениях русских писателей XIX века.

Семья 
Брат: Каган, Абрам Саулович — российский издатель, экономист.
Жена: Деляфруз Саидовна Казиева.

Книги 

 Гессен С. Я., Коган М. С., «Декабрист Лунин и его время», [Л. ], 1926 (в приложении — соч. и письма Лунина);
 
 Краткий очерк истории шахмат. Шахматы в России, М.—Л., 1931;
 В. И. Ленин и шахматы, [М.], 1932 (соавтор);
 Шахматы в жизни русских писателей, Л.—М., 1933;
 Очерки по истории шахмат в СССР, М.—Л., 1938.

Статьи 
В «Шахматном листке»:
 «Из истории развития шахматной игры в России» , 1927.
 «Л. Н. Толстой — шахматист», 1928.
 «Н. Г. Чернышевский и шахматы», 1928.

Примечания

Литература 
 
 

Шахматные теоретики
Русские писатели XX века
Персоналии:Санкт-Петербург
Жертвы блокады Ленинграда